Esper – gruppo musicale folk statunitense
 Espers – album dell'omonimo gruppo musicale del 2004
 Espers – fumetto indipendente statunitense

Pagine correlate 
Esper